Ruhloff ist der Familienname folgender Personen:

 Ingolf Ruhloff (* 1943), deutscher Fußballspieler (DDR)
 Jörg Ruhloff (1940–2018), deutscher Erziehungswissenschaftler